Исмаэль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исмаэль, Валерьен (род. 1975) — французский футболист, центральный защитник, тренер.
 Исмаэль, Дженанн — профессор философии в университете Аризоны, сотрудник Института фундаментальных проблем.

См. также 
 Исмаил (значения)